Bayerbach hat unterschiedliche Bedeutungen:

Gemeinden:
 Bayerbach bei Ergoldsbach, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Bayerbach (Rottal-Inn), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Bayerbach (Gießer), rechter Zufluss des Gießers im Einzugsgebiet des Lochbachs im Augsburger Stadtwald, kreisfreie Stadt Augsburg, Bayern
 Bayerbach (Halbammer), rechter Nebenstrang-Oberlauf der Halbammer entlang der Gemeindegrenze von Halblech, Landkreis Ostallgäu zu Saulgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, beide in Bayern
 Bayerbach (Kessel), rechter Zufluss der Kessel in Unterbissingen, Markt Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Bayerbach (Rott), rechter Zufluss der Rott in Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Personen:
 Markus Bayerbach (* 1963), Lehrer und Politiker (AfD), MdL

Siehe auch:
 Baierbach
 Baiersbach